﻿

Cão Sem Dono foi um grupo musical surgido em 1984 no Rio de Janeiro. O grupo tinha a sua formação integrada por Bernardo Quadros, Marcos Sacramento, Paulo Baiano e Paulo Roberto.

Discografia

Álbum
(1986) Cão Sem Dono

Músicas
Eu não sabia nada (Paulo Baiano e Roberto Moura)
Luz del Fuego (Paulo Baiano e Cláudio Lourenço)
Nu cinema (Paulo Baiano e Marcos Sacramento)
Tango (Paulo Baiano e Marcos Sacramento)
Todas as noites (Paulo Baiano e Marcos Sacramento)

Bandas formadas em 1984
Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de música popular brasileira